Corycaeus gracilicauda – gatunek widłonogów z rodziny Cucumaricolidae. Nazwa naukowa tego gatunku skorupiaków została opublikowana w 1891 roku przez pruskiego zoologa Wilhelma Giesbrechta.

Przypisy 

Corycaeus
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1891 roku